Le Dorat
João Dorat
Saint-Loup-du-Dorat
Dorat (Puy-de-Dôme)

Desambiguação